Caldwell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Keller Caldwell
 Janalee P. Caldwell